Icaza ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Carral Icaza (1914–1976), mexikanischer Architekt
 Ernesto Icaza Sánchez (1866–1935), mexikanischer Pferde- und Reitermaler
 Eusebio Antonio de Icaza González (* 1948), mexikanischer Botschafter
 Francisco Icaza (* 1930), mexikanischer Maler
 Francisco Alarcón de Icaza (1863–1925), mexikanischer Literaturkritiker und Historiker
 Francisco Asís de Icaza y León (1903–1985), mexikanischer Botschafter
 Jorge Icaza (1906–1978), ecuadorianischer Autor
 Miguel de Icaza (* 1972), mexikanischer Softwareentwickler